Brown bezeichnet:
 englisches Wort für die Farbe Braun
 Brown (Familienname), englischer Familienname
 Brown (Mondkrater), benannt nach Ernest William Brown
 Brown University, Universität in Rhode Island, USA
 Brown v. Board of Education, Grundsatzurteil des obersten Gerichtshofes der USA zum Thema Rassentrennung
 (1643) Brown, Asteroid des Hauptgürtels
 CA Brown, Fußballclub aus Adrogué, Gran Buenos Aires

Geografische Namen in der Antarktis:
 Brown Buttress
 Brown Peaks
 Brown Scarp
 Brown-Nunatakker

Schiffe:
 Almirante Brown (1929), schwerer Kreuzer der argentinischen Marine
 Almirante Brown (D 10), Lenkwaffen-Zerstörer der argentinischen Marine

Unternehmen:
 Asea Brown Boveri, internationaler Elektrotechnik-Konzern
 Brown, Boveri & Cie., ehemaliger schweizerischer Elektrotechnik-Konzern
 Brown Brothers, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Suffield & Brown, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 E. W. Brown Motors Pty Ltd, australischer Hersteller von Motorrädern und Automobilen
 E. W. Brown & McLelland, ehemaliger australischer Hersteller von Automobilen
 John Brown & Company, Werft in Clydebank, Schottland
 Brown Cyclecar Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1914)
 Brown Carriage Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1916)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Brown (Kalifornien)
 Brown (Louisiana)
 Brown (Maryland)
 Brown (Nevada)
 Brown (Ohio)
 Brown (Oklahoma)
 Brown (West Virginia)
 Brown Bay (South Carolina)
 Brown Center (New York)
 Brown City (Michigan)
 Brown Crossroads (Tennessee)
 Brown Deer (Wisconsin)
 Brown Ellis (Tennessee)
 Brown Grove (Virginia)
 Brown Heights (Louisiana)
 Brown Jug Corner (Indiana)
 Brown Mill (Georgia)
 Brown Mills (Pennsylvania)
 Brown Mountain Beach (North Carolina)
 Brown Row (Pennsylvania)
 Brown Shanty (Missouri)
 Brown Springs (Arkansas)

im NRHP gelistete Objekte:
 Brown & Hawkins Store, in Seward, Alaska, ID-Nr. 88000710
 Brown and Sharpe Manufacturing Company Complex, in Providence, Rhode Island, ID-Nr. 03000081
 Brown Archeological Site, in Fair Haven, Missouri, ID-Nr. 71000480
 Brown Avenue Historic District, in Johnston, Rhode Island, ID-Nr. 73000066
 Brown Barn, in Independence, Kansas, ID-Nr. 09000191
 Brown Bay Plantation Historic District, in Brown Bay, VI, ID-Nr. 81000089
 Brown Beach One Japanese Fortifications, in Unai Laolao Kattan, MP, ID-Nr. 07000123
 Brown Bluff (3WA10), in Woolsey, Arkansas, ID-Nr. 86002946
 Brown Chapel African Methodist Episcopal Church, in Selma, Alabama, ID-Nr. 82002009
 Brown County Bridge No. 36, in Nashville, Indiana, ID-Nr. 93001430
 Brown County Courthouse Historic District, in Nashville, Indiana, ID-Nr. 83000050
 Brown County Jail, in Brownwood, Texas, ID-Nr. 83003129
 Brown Covered Bridge, in North Clarendon, Vermont, ID-Nr. 74000250
 Brown Deer School, in Brown Deer, Wisconsin, ID-Nr. 93001427
 Brown Earth Presbyterian Church, in Stockholm, South Dakota, ID-Nr. 84003288
 Brown Farmstead, in Walden, New York, ID-Nr. 05001383
 Brown Grand Opera House, in Concordia, Kansas, ID-Nr. 73000747
 Brown Hotel, in Neodesha, Kansas, ID-Nr. 95000863
 Brown Hotel Building and Theater, in Louisville, Kentucky, ID-Nr. 78001346
 Brown Marsh Presbyterian Church, in Clarkton, North Carolina, ID-Nr. 75001239
 Brown Memorial Library, in Clinton, Maine, ID-Nr. 75000099
 Brown Pusey House Community Center, in Elizabethtown, Kentucky, ID-Nr. 74000878
 Brown Shoe Company Factory, in Litchfield, Illinois, ID-Nr. 06001019
 Brown Shoe Company's Homes-Take Factory, in St. Louis, Missouri, ID-Nr. 80004503
 Brown Site, in Alma, Michigan, ID-Nr. 85002411
 Brown Square House, in Newburyport, Massachusetts, ID-Nr. 75000284
 Brown Stocking Mill Historic District, in Ipswich, Massachusetts, ID-Nr. 96000924
 Brown Street Historic District, in Iowa City, Iowa, ID-Nr. 94001112
 Brown Tavern, in Burlington, Connecticut, ID-Nr. 72001339
 Brown Tie and Lumber Company Mill and Burner, in McCall, Idaho, ID-Nr. 78001103
 Brown Tobacco Warehouse, in Louisville, Kentucky, ID-Nr. 83002643
 Brown Township Building, in Ansonia, Ohio, ID-Nr. 83001955
 Brown v. Board of Education National Historic Site, in Topeka, Kansas, ID-Nr. 01000156
 Brown-Bender Farm, in Cuyahoga Falls, Ohio, ID-Nr. 93000076
 Brown-Bryson Farm, in Siloam, Georgia, ID-Nr. 99000693
 Brown-Chenault House, in Castalian Springs, Tennessee, ID-Nr. 85001614
 Brown-Cowles House and Cowles Law Office, in Wilkesboro, North Carolina, ID-Nr. 82003522
 Browncroft Historic District, in Rochester, New York, ID-Nr. 04000346
 Brown-Daly-Horne House, in Pulaski, Tennessee, ID-Nr. 79002431
 Brown-Davis-Frost Farm, in Jefferson, Massachusetts, ID-Nr. 95001444
 Brown-Dorsey House, in Midland, Texas, ID-Nr. 82004516
 Brown-Evans House, in Mobridge, South Dakota, ID-Nr. 90000960
 Browne-Wagner House, in Brownsville, Texas, ID-Nr. 77001430
 Brown-Graves House and Brown's Store, in Locust Hill, North Carolina, ID-Nr. 74001334
 Brown-Hodgkinson House, in Quincy, Massachusetts, ID-Nr. 89001319
 Brown-Kennedy House, in Carnesville, Georgia, ID-Nr. 96001303
 Brown-Kent Tannery, in Kent, Ohio, ID-Nr. 73002290
 Brown-Kercheval House, in Rockport, Indiana, ID-Nr. 73000045
 Brown-Mann House, in McGregor, Texas, ID-Nr. 87001887
 Brown-Maynard House, in Lowell, Massachusetts, ID-Nr. 86001460
 Brown-Moore Blacksmith Shop, in Merrittstown, Pennsylvania, ID-Nr. 92000393
 Brown-Neas House, in Afton, Tennessee, ID-Nr. 84000374
 Brown-Pilsbury Double House, in Bucksport, Maine, ID-Nr. 97001129
 Brown-Price House, in Lansing, Michigan, ID-Nr. 84001429
 Brown-Proctor House, in Scottsboro, Alabama, ID-Nr. 82002036
 Brown-Proctoria Hotel, in Winchester, Kentucky, ID-Nr. 77000609
 Brown's Arcade, in Baltimore, Maryland, ID-Nr. 83002927
 Brown's Creek CCC Camp Barracks, in Weippe, Idaho, ID-Nr. 84001114
 Brown's Ferry, in Drakes Corner, Virginia, ID-Nr. 79003090
 Brown's Ferry Tavern, in Chattanooga, Tennessee, ID-Nr. 71000822
 Brown's Hall-Thompson's Opera House, in Pioche, NV, ID-Nr. 84002074
 Browns Head Light Station, in Vinalhaven, Maine, ID-Nr. 83000460
 Brown's House, in Bedford, Kentucky, ID-Nr. 83004848
 Brown's Lock and Mill Dam #1, in Greencastle, Kentucky, ID-Nr. 79003901
 Brown's Manor, in Ipswich, Massachusetts, ID-Nr. 80000459
 Brown's Mill, in Lascassas, Tennessee, ID-Nr. 78002628
 Brown's Pharmacy, in Phoenix, Arizona, ID-Nr. 85002049
 Browns Point Lighthouse and Keeper's Cottage, in Tacoma, Washington, ID-Nr. 89000208
 Brown's Post, in Sisseton, South Dakota, ID-Nr. 88000583
 Brown's Race Historic District, in Rochester, New York, ID-Nr. 89000067
 Brown's Tavern, in South Hartford, New York, ID-Nr. 00001154
 Browns Valley Carnegie Public Library, in Browns Valley, Minnesota, ID-Nr. 85001762
 Brown's, George, Sons Cotton and Woolen Mill, in Mount Joy, Pennsylvania, ID-Nr. 95000881
 Brown's, James, Dry Goods Store, in Eastville, Virginia, ID-Nr. 02000321
 Brown-Sewell House, in Stoughton, Wisconsin, ID-Nr. 03000307
 Brown-Stow House, in Stow, Massachusetts, ID-Nr. 90000182
 Brown-Strong House, in Tempe, Arizona, ID-Nr. 85003550
 Brown-Wilson House, in Enterprise, Mississippi, ID-Nr. 80002211
 Brown-Wing House, in North Bloomfield, Ohio, ID-Nr. 75001546

Siehe auch:
 Brown Bay, Bucht in der Antarktis
 Brown County
 Brown-Gletscher
 Brown-Halbinsel in der Antarktis
 Brown Hills, Hügelgruppe in der Antarktis
 Brown House
 Brown Landing Strip
 Brownsche Bewegung, Physik
 Brown Ridge, Gebirgskamm in der Antarktis
 Brown Town
 Brown Township
 Brown Valley, Tal in der Antarktis
 Kap Brown in der Antarktis
 Brownianismus, medizinisches Körper- und Krankheitskonzept des schottischen Arztes John Brown (1735–1788)
 Browne
 Borowne
 Broun
 Braun (Begriffsklärung)
 St. Brown
 Browns